Chiesa di San Giuseppe Patriarca a Campi Salentina
 Chiesa di San Giuseppe Patriarca a Nardò